Graalfs ist der Familienname folgender Personen:

 Elke Graalfs (* 1966), deutsche Künstlerin
 Hans Graalfs (1915–1994), deutscher SS-Obersturmbannführer